Het geslacht der echte hazen, waartoe onder andere de gewone haas (Lepus europaeus) behoort.
 Het sterrenbeeld Haas